Cet article relate le parcours de l’équipe de RF Yougoslavie de football lors de la Coupe du monde de football de 1998 organisée en France du  au . C'est la neuvième participation du pays dans la compétition, la première sous le nom de RF Yougoslavie.

Effectif

Compétition

Premier tour

RF Yougoslavie - Iran

Allemagne - RF Yougoslavie

États-Unis - RF Yougoslavie

Huitième de finale

Pays-Bas - RF Yougoslavie

Notes et références 

1998
RF Yougoslavie
1998 en Yougoslavie